Il singolare del Qatar ExxonMobil Open 2007 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Roger Federer era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Ivan Ljubičić ha battuto in finale Andy Murray 6-4, 6-4.

Teste di serie 

  Nikolaj Davydenko (semifinali)
  Ivan Ljubičić (campione)
  Marcos Baghdatis (secondo turno)
  Andy Murray (finale)

 Michail Južnyj (quarti) 
 Robin Söderling (secondo turno) 
 Sébastien Grosjean (primo turno) 
 Stanislas Wawrinka (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Qatar ExxonMobil Open 2007
ATP Tour 2007